Bridges est un mot anglais qui se traduit en français par ponts.

Patronyme 

 Alan Bridges (1927-2014), réalisateur britannique ;
 Alicia Bridges (1953-), chanteuse américaine ;
 Angelica Bridges (1973-), actrice américaine ;
 Calvin Bridges (1889-1938), biologiste et généticien américain ;
 Chloe Bridges (1991-), actrice américaine ;
 Hedley Francis Gregory Bridges (1902-1947), homme politique canadien ;
 Hope Bridges Adams-Lehmann (1855-1916), femme médecin allemande ;
 James Bridges (1936-1993), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Jyme Bridges (1989-), coureur cycliste antiguais ;
 Leon Bridges, musicien américain ;
 Michael Bridges (1978-), footballeur anglais ;
 Mikal Bridges (1996-), joueur américain de basket-ball ;
 Miles Bridges (1998-), joueur américain de basket-ball ;
 Robert Bridges (1844-1930), poète anglais ;
 Roy D. Bridges (1943-), astronaute américain ;
 Ruby Bridges (1954-), personnalité des droits civiques aux États-Unis ;
 Thomas Bridges (1842-1898), missionnaire anglican en Terre de Feu.
 Thomas Bridges (2 baron Bridges ; 1927-2017), pair héréditaire britannique et diplomate ;
 Lloyd Bridges (1913-1998), acteur américain ;
 Beau Bridges (1941-), acteur, réalisateur et producteur américain, fils du précédent ;
 Jordan Bridges (1973-), acteur américain, fils du précédent ;
 Jeff Bridges (1949-), acteur et producteur américain, fils de Lloyd Bridges ;
 Sarah Bridges (1993-), catcheuse américaine ;

Pseudonyme 

 Victor Bridges, pseudonyme de Victor George de Freyne, ou DeFreyne, (1878-1972), poète, dramaturge et auteur britannique de littérature populaire.

Musique 

 Burning Bridges, chanson de Pink Floyd (1972)
 Walls and Bridges, album de John Lennon paru en 1974
 Bridges, album de Gil Scott-Heron paru en 1977
 Bridges to Babylon, album de The Rolling Stones paru en 1997
 Burning Bridges, album de Arch Enemy paru en 1999
 Bridges, le second nom du groupe de rock A-ha de 1979 à 1982

Divers 

 Nash Bridges, série télévisée américaine
 Two Bridges, quartier de New York situé dans la région sud-est de Manhattan, aux États-Unis
 Natural Bridges National Monument, zone naturelle classée parmi les monuments nationaux américains
 Bridges, court métrage réalisé en 2011

Patronyme anglais